AS — абревіатура, що може мати наступні значенні:

 ActionScript
 Alien Shooter
 Автономна система (Інтернет) ()